Продан Василь — український громадський і православний церковний діяч на Буковині.
 Продан Василь Васильович — український футболіст.
 Продан Віктор Євгенійович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Продан Даніел (, 1972—2016) — румунський футболіст
 Продан Ігор Вячеславович (1976) — колишній український футболіст, нападник
 Продан Максим Володимирович — український професійний боксер
 Продан Мирослав Васильович (1979) — український державний службовець, виконувач обов'язків Голови Державної фіскальної служби України (з 2017)
 Продан Оксана Петрівна — підприємець, громадська діячка, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (2008 —2010)
 Продан Тетяна Михайлівна ( 2002) — українська спортсменка — біатлоністка, кандидатка у майстри спорту.
 Продан Юрій Васильович — екс-міністр палива та енергетики України.

Примітки 

Українські прізвища